Leigh River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Leigh River (Lindsay River), Nebenfluss des Lindsay River in Tasmanien, Australien.
 Leigh River (Victoria), Nebenfluss des Barwon River